Saint-Henri (en castellano San Enrique) puede referirse a lugares diversos en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Henri, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Saint-Henri, barrio de Montreal.
 Place-Saint-Henri, estación de metro de Montreal.
 Saint-Henri-de-Mascouche, localidad de Lanaudière.
 Saint-Henri-de-Taillon, municipio de Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Saint-Henri, barrio de Marsella.